Eufemiusz – imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego "pomyślnie wróżący", "przychylny".

Eufemiusz imieniny obchodzi 18 czerwca.

Żeński odpowiednik: Eufemia

Znane osoby noszące imię Eufemiusz:
 Eufemiusz, patriarcha Konstantynopola w latach 489-495
 Eufemiusz (VI wiek), arcybiskup Toledo
 Eufemiusz (IX w.), bizantyński uzurpator na Sycylii w latach 826-827. 
 Eufemiusz Czaplic (1768 – 1825), generał wojsk rosyjskich
 Eufemiusz Herman (1892 – 1985), doktor medycyny, neurolog, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Łodzi
 Teodozjusz (Kowernynski), imię świeckie Jewfimij Kowernynski (1895–1980) – ukraiński biskup prawosławny

Męskie imiona greckie